Velika nagrada Monaka 1970 je bila tretja dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1970. Odvijala se je 10. maja 1970.

Dirka 

|-
! 1
| 3
|  Jochen Rindt
| Lotus-Ford
| 80
| 1:54:37,4
| 8
| 9
|-
! 2
| 5
|  Jack Brabham
| Brabham-Ford
| 80
| + 23,1 s
| 4
| 6
|-
! 3
| 9
|  Henri Pescarolo
| Matra
| 80
| + 51,4 s
| 7
| 4
|-
! 4
| 11
|  Denny Hulme
| McLaren-Ford
| 80
| + 1:28,3
| 3
| 3
|-
! 5
| 1
|  Graham Hill
| Lotus-Ford
| 79
| +1 krog
| 16
| 2
|-
! 6
| 17
|  Pedro Rodríguez
| BRM
| 78
| +2 kroga
| 15
| 1
|-
! 7
| 23
|  Ronnie Peterson
| March-Ford
| 78
| +2 kroga
| 12
|  
|-
! 8
| 19
|  Jo Siffert
| March-Ford
| 76
| Brez goriva
| 11
|  
|-
! Ods
| 28
|  Chris Amon
| March-Ford
| 60
| Vzmetenje
| 2
|  
|-
! NC
| 24
|  Piers Courage
| De Tomaso-Ford
| 58
| +22 krogov
| 9
|  
|-
! Ods
| 21
|  Jackie Stewart
| March-Ford
| 57
| Motor
| 1
|  
|-
! Ods
| 16
|  Jackie Oliver
| BRM
| 42
| Motor
| 14
|  
|-
! Ods
| 8
|  Jean-Pierre Beltoise
| Matra
| 21
| Diferencial
| 6
|  
|-
! Ods
| 12
|  Bruce McLaren
| McLaren-Ford
| 19
| Vzmetenje
| 10
|  
|-
! Ods
| 14
|  John Surtees
| McLaren-Ford
| 14
| Pritisk olja
| 13
|  
|-
! Ods
| 26
|  Jacky Ickx
| Ferrari
| 11
| Pog. gred
| 5
|  
|-
! DNQ
| 10
|  Andrea de Adamich
| McLaren-Alfa Romeo
|  
|
|
|  
|-
! DNQ
| 6
|  Rolf Stommelen
| Brabham-Ford
|  
|
|
|  
|-
! DNQ
| 15
|  George Eaton
| BRM
|  
|
|
|  
|-
! DNQ
| 2
|  John Miles
| Lotus-Ford
|  
|
|
|  
|-
! DNQ
| 20
|  Johnny Servoz-Gavin
| March-Ford
|  
|  
|  
|  
|}

Formula 1 sezona 1970
1970